Сен-П'єрр-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сен-П'єрр-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сен-П'єрр-дю-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос